Die Nürnberger Gastein Ladies 2011 ist ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. Juli in Bad Gastein ausgetragen wurde. Es wurde parallel zum Turnier in Palermo ausgetragen. Titelverteidigerin im Einzel war Julia Görges. Sie schied jedoch bereits in der ersten Runde aus. Die Spanierin María José Martínez Sánchez setzte sich im Finale, gegen die mit einer Wildcard gestarteten Lokalmatadorin Patricia Mayr-Achleitner, mit 6:0, 7:5 durch und gewann damit ihren insgesamt vierten WTA-Titel.
Im Doppel traten die Titelverteidigerinnen Anabel Medina Garrigues und Timea Bacsinszky nicht an. Hier trafen im Finale die Australierin Jarmila Gajdošová und Julia Görges auf das tschechische Doppel Eva Birnerová und Lucie Hradecká. Die Tschechinnen konnten knapp mit 4:6, 6:2 und [12:10] gewinnen. Für Hradecká war es bereits der fünfte Titel in der Doppelkonkurrenz von Bad Gastein hintereinander. Seit 2007 konnte sie jedes Mal mit unterschiedlichen Partnerinnen das Turnier gewinnen.

Die Österreicherin Sybille Bammer beendete nach ihrem Ausscheiden im Achtelfinale gegen Yvonne Meusburger ihre Karriere.

Das Turnierfeld im Einzel bestand aus 32 Spielern. Die Doppelkonkurrenz bestritten 16 Teams.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

2011
WTA Tour 2011